Бишофф (Bischoff) — немецкая фамилия.

 Бишофф, Амаури (род. 1987) — франко-португальский футболист, полузащитник.
 Бишофф, Гельмут (1908—1993) — оберштурмбаннфюрер СС, начальник гестапо в Магдебурге и Позене
 Бишофф, Готтлиб Вильгельм (1797—1854) — немецкий ботаник, профессор ботаники и миколог.
 Бишофф, Клаус (род. 1961) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1990).
 Бишофф, Сабина (1958—2013) — западногерманская фехтовальщица.
 Бишофф, Теодор Людвиг Вильгельм фон (1807—1882) — немецкий анатом и физиолог, иностранный член Петербургской Академии наук.
 Бишофф, Эрик (род. 1955) — американский предприниматель, телевизионный продюсер, рестлинг-букер, рестлер и бывший борец.

См. также